Конгрегація, конґреґація ( — союз, з'єднання):

В католицтві 

 Конгрегація — чернече об'єднання, яке не має статусу ордена.
 Конгрегація — підрозділ Римської курії. На сьогодні в курії існує дев'ять конгрегацій:

 Конгрегація доктрини віри;
 Конгрегація Східних Церков;
 Конгрегація Богослужіння і дисципліни Таїнств;
 Конгрегація з канонізації святих;
 Конгрегація євангелізації народів;
 Конгрегація у справах духовенства;
 Конгрегація інститутів богопосвяченого життя і товариств апостольського життя;
 Конгрегація католицької освіти;
 Конгрегація у справах єпископів.

В протестантизмі 
Конгрегація — помісна церква, громада; релігійне об'єднання, що включає служителів та членів церкви. Форма церковного правління, в основу якої покладений принцип незалежності кожної конкретної громади вірян (конгрегації) від світських або церковних властей та повна їх самостійність, отримала назву конгрегаціоналізм.

Інші значення 
Конгрегація — академічні збори, які є дорадчим органом в англійських університетах.

Примітки